«Ка́льяри» () — итальянский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1920 году. С сезона 2022/23 выступает в Серии B. Чемпион Италии сезона 1969/70.

История 

«Кальяри» впервые вышел в Серию А в 1964 году. В своём первом сезоне в элитном дивизионе клуб занял 7-е место. В сезоне 1968/69 «Кальяри» завоевал серебряные медали, уступив «Фиорентине». В следующем сезоне «Кальяри» в первый и пока единственный раз в своей истории стал чемпионом Италии, за весь сезон проиграв только два матча и пропустив 11 мячей. Лучшим бомбардиром Серии А в том сезоне стал игрок «Кальяри» Луиджи Рива. После успеха 1970 года команда ни разу не смогла завоевать медали чемпионата, а по итогам чемпионата 1975/76 вылетела в Серию В. В сезоне 1989/90 под руководством Клаудио Раньери «Кальяри» завоевал право вернуться в элиту итальянского футбола.

Сезон 1993/94 стал самым успешным в истории клуба на европейской арене: «Кальяри» неожиданно дошёл до полуфинала Кубка УЕФА, одолев в четвертьфинале предыдущего обладателя кубка «Ювентус», но в итоге уступив победителю турнира «Интеру». Впрочем, развить этот успех команде не удалось, и в 1997 году вновь последовал вылет в Серию В. В следующем сезоне команда вернулась в Серию А, но надолго закрепиться там не смогла. Перед сезоном 2003/04 в «Кальяри» перешёл бывший игрок сборной Италии по футболу Джанфранко Дзола. С его помощью клуб смог выйти в Серию А.

Сезон 2005/06 «Кальяри» провёл очень тяжело. Начав его без Дзолы, команда была спасена от вылета во многом благодаря тренеру Недо Сонетти, назначенному в ноябре, а также благодаря голам гондурасского нападающего Давида Суасо. В начале сезона 2006/07 годов команду возглавил Марко Джампаоло, однако он был уволен после 17-го тура и заменён на Франко Коломбу. Тем не менее после череды проигрышей терпение руководства закончилось на домашнем поражении от Лацио со счётом 0:2, и Коломба был отправлен в отставку. Было решено восстановить Джампаоло в качестве главного тренера. Джампаоло был заявлен как главный тренер на сезон 2007/08, и его контракт был продлён ещё на два года. В сезоне 2007/08 команду покинули Давид Суасо, Эспозито и Ланджелла, перешедшие в «Интер», «Рому» и «Аталанту» соответственно, и опытный голкипер Кименти, ушедший в «Удинезе». Клуб был усилен итальянской молодёжью в лице Аквафрески, Матри, Фоджи и аргентинцем Ларривеем. В ноябре 2007 года, после того, как в первой части сезона 2007/08 команда опустилась на дно турнирной таблицы лиги, Джампаоло был освобождён от своих обязанностей, и в команду вернулся Недо Сонетти. В январское трансферное окно, «Кальяри» приобрёл опытного нападающего Жеду и полузащитника Андреа Коссу. Благодаря новым игрокам было одержано много побед, и по окончании чемпионата «Кальяри» поднялся на 14-е место. Сезон 2008/09 «Кальяри» начал с пяти поражений подряд, однако, несмотря на плохое начало, «россоблу» завершили сезон на комфортном 9-м месте, с отрывом в 19 очков от зоны вылета. Следующий сезон команда с Сардинии провела в таком же духе, но сбавила в концовке сезона, заняв 14 место. «Кальяри» провёл сезон 2010/11 с Роберто Донадони в качестве главного тренера, и снова финишировал на 14-м месте, запомнившись крупным поражением от «Ромы» со счётом 1:5.

Дерби и ультрас 
У клуба «Кальяри» есть три главных дерби: это матчи с клубом «Торрес» (это противостояние называется Сардинское дерби), а также матчи против «Катании», «Мессины» и «Палермо» (Дерби Сардинии и Сицилии).

Достижения 

 Чемпионат Италии по футболу (Серия A)
 Чемпион: 1969/70
 Вице-чемпион: 1968/69
 Серия Б:
 Чемпион: 2015/16
 Кубок Италии по футболу
 Финалист: 1968/69
 Полуфиналист кубка УЕФА 1993/1994

Текущий состав 

№ 11 закреплён за нападающим Луиджи Ривой (1963—1978).
№ 13 закреплён за защитником Давиде Астори (2008—2016).

Количество сезонов по дивизионам

Известные тренеры 

  Сильвио Пиола (1954—1956, 1957)
  Манлио Скопиньо (1966—1967, 1968—1972)
  Луиджи Радиче (1975, 1993)
  Ренцо Уливьери (1984—1986, 1999—2000)
  Клаудио Раньери (1988—1991)
  Карло Маццоне (1991—1993, 1996—1997)
  Оскар Табарес (1994—1995, 1999)
  Джованни Трапаттони (1995—1996)
  Недо Сонетти (2001—2002, 2005—2006, 2007)
  Эдоардо Рея (2003—2004)
  Давиде Баллардини (2005, 2011—2012)
  Массимилиано Аллегри (2008—2010)
  Пьерпаоло Бизоли (2010)
  Роберто Донадони (2010—2011)
  Зденек Земан (2014, 2015)
  Джанфранко Дзола (2014—2015)

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1920 году в Италии
Футбольные клубы Италии